Нортроп

 Northrop Grumman Corporation — американская компания, известная своими разработками в авиакосмической и судостроительной отрасли.
 Нортроп, Джон Говард (1891—1987) — американский биохимик.
 Нортроп, Джон Кнудсен (1895—1981) — американский авиаконструктор.